Le district de Chaumont peut désigner :
 District de Chaumont en Haute-Marne ;
 District de Chaumont dans l'Oise.